Рафаель Надаль був чемпіоном попереднього року і зберіг за собою титул, у фіналі перемігши Роджера Федерера з рахунком 6–1, 6–3, 6–0. Це була найгірша поразка Федерера за весь час його виступів у турнірах Великого шолома. Надаль став третім тенісистів за відкриту еру, після Іліє Настасе та Бйорна Борга, який виграв відкритий чемпіонат Франції, не програвши жодного сету.

Це був останній турнір Великого шолома для триразового його переможця і колишнього першого номера рейтингу Густаво Куертена. У першому колі він поступився Полеві-Анрі Матьє й невдовзі завершив професійну кар'єру.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Роджер Федерер ''(фінал)
  Рафаель Надаль (переможець)
  Новак Джокович (півфінал)
  Микола Давиденко (3 коло)
  Давид Феррер (чвертьфінал)
  Давід Налбандян (2 коло)
  Джеймс Блейк (2 коло)
  Рішар Гаске (знявся через травму коліна, його замінив Луїс Орна)
  Стен Вавринка (3 коло)
  Енді Маррей (3 коло)
  Томаш Бердих (2 коло)
  Томмі Робредо (3 коло)
  Хуан Монако (1 коло)
  Жо-Вілфрід Тсонга (знявся через травму коліна, його замінив Сантьяго Хіральдо)
  Михайло Южний (3 коло)
  Карлос Мойя (1 коло)
  Маркос Багдатіс (1 коло)
  Поль-Анрі Матьє (4 коло)
  Ніколас Альмагро (чвертьфінал)
  Іво Карлович (1 коло)
  Радек Штепанек (4 коло)
  Фернандо Вердаско (4 коло)
  Хуан Карлос Ферреро (1 коло, знявся)
  Фернандо Гонсалес (чвертьфінал)
  Ллейтон Г'юїтт (3 коло)
  Яркко Ніємінен (3 коло)
  Ігор Андрєєв (2 коло)
  Іван Любичич (4 коло)
  Гільємо Каньяс (1 коло)
  Дмитро Турсунов (3 коло)
  Андреас Сеппі (1 коло)
  Янко Типсаревич (1 коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Секція 2 

 Секція 3 

 Нижня половина 

 Секція 5 

 Секція 6 

 Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= М Южний
| RD1-seed01=15
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= Б Беккер
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=64
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= М Гонсалес| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=6
| RD1-team04= Р Каранушич
| RD1-seed04=Q
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2
| RD1-team05= Дж Ізнер
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=4
| RD1-team06= ХІ Чела
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6
| RD1-team07= С Вентура
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=7
| RD1-score07-5=1
| RD1-team08= Ф Вердаско
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=66
| RD1-score08-5=6
| RD1-team09= Я Ніємінен
| RD1-seed09=26
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= М Лопес
| RD1-seed10=LL
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11=

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2008 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу